Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі Чжен Цзє і Цзи Янь з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Dubai Tennis Championships 2008
Dubai Tennis Championships